Mathematics – produttore discografico statunitense
 Mathematics – EP dei The Servant del 1999
 Mathematics – traccia dell'album Black on Both Sides di Mos Def del 1999
 Mathematics – singolo dei Cherry Ghost del 2007, dall'album Thirst for Romance
 Mathematics – singolo dei Van der Graaf Generator del 2011, dall'album A Grounding in Numbers